Тренино — название нескольких населённых пунктов:
 Тренино — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Тренино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Тренино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Тренино — деревня в Добрянка Пермского края.